Alwar ist der Name:

 einer Stadt im indischen Bundesstaat Rajasthan, siehe Alwar
 eines ehemaligen Fürstenstaaten in Indien, siehe Alwar (Staat)
 eines Verwaltungsdistrikts im indischen Bundesstaat Rajasthan, siehe Alwar (Distrikt)

Siehe auch:
 Alvar